Жорж Орік (фр. Georges Auric, 15 лютого 1899, Лодев — 23 липня 1983, Париж) — французький композитор, учень А. Русселя.
 Орік (грец. Ὄρικος; Αριχος; Ἀρίχο̄) — син скіфського династа Аріапейта та Опії, однієї з дружин Аріапейта, яка була скіфського походження.